

Toponymes 

 Fel, commune française de l’Orne ;
 Le Fel, commune française l’Aveyron.

Patronyme 

 Jérémy Fel (1980-), un écrivain français ;
 Marie Fel (1713-1794), chanteuse d’opéra française.

Sigle 
FEL est un sigle qui peut signifier : 
 Fédération des étudiants libéraux, une organisation politique belge ;
 Femmes en luttes 93, une organisation politique française ;
 Ficher exhaustif du livre, une base de données à usage des libraires ;
 Flanda Esperanto-ligo (en français, ligue flamande d’espéranto), une association.

Code 
FEL est un code qui peut signifier :
 .

Voir aussi 
 Fel d 1, protéine féline

Code IATA des aéroports